DJ-Kicks ist eine Musikserie des Musiklabels Studio K7. Ausgewählte Künstler aus dem Bereich der elektronischen Musik stellen Tracks nach Belieben zusammen und mischen sie neu. Alleinige Zielvorgabe von !K7 Records ist, dass die Sets nicht nur dancefloortauglich, sondern auch zu Hause hörbar sind.

Neben dieser Freiheit, die dazu geführt hat, dass die DJ-Kicks-Serie ein breites Musikspektrum umfasst, hat auch die Auswahl der Künstler zu einem hohen Bekanntheitsgrad, ja sogar zu einer Vorreiterrolle für viele andere Labels, geführt. So hat sich die DJ-Kicks-Serie – und damit verbunden auch das !K7-Label – einen festen Platz in der elektronischen Musikszene erarbeitet. Eine recht ähnliche Compilation-Reihe in der elektronischen Musikszene ist Fabric Live.

Veröffentlichungen 
Viele Alben enthalten einen vorher unveröffentlichten Track, bei dem der Kompilator auch als Interpret auftritt. Diese sind, soweit bekannt, in der Spalte DJ-Kicks-Exklusiv-Track aufgeführt. Diese Tracks sind ebenfalls auf den Alben DJ-Kicks – The Exclusives vertreten.
Die angegebene Katalognummer wird in Abhängigkeit vom Medium mit CD, LP, MC, oder DTM ergänzt, wobei nicht jedes Album als Kassette oder als Download verfügbar ist.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Elektronische Tanzmusik
Albenreihe
Kompilation (Musik)